Ви́ктор Ива́нович Ше́ймов (9 мая 1946, Москва — 18 октября 2019, , штат Виргиния, США) — бывший майор КГБ СССР, сотрудник 3 отдела Управления «А» 8 ГУ КГБ СССР. В 1980 году бежал в США.

Биография

Ранние годы 
Отец — полковник Советской армии, мать — врач-стоматолог.

Учился в  средней школе №45 г. Москва. 

После её окончания — в Московском высшем техническом училище им. Баумана (МВТУ), которое окончил в 1971 году по специальности «Конструктор космической техники». 

После окончания МВТУ некоторое время работал в одном из закрытых московских научно-исследовательских институтов, участвуя в работах по созданию ракетных систем наведения.

Служба в КГБ 
С 1971 года являлся сотрудником 8-го Главного управления КГБ СССР (управление, курировавшее вопросы связи, криптографии и шифровальной службы). Являлся специалистом по обслуживанию технических систем защиты информации в советских посольствах за границей и в зарубежных резидентурах КГБ.

Побег из СССР 
По имеющимся в открытых публикациях данным, в 1979 году в Варшаве инициативно вступил в контакт с сотрудниками спецслужб США, получил псевдоним «Сапфир».

Уже 15 — 16 мая 1980 года сотрудникам ЦРУ удалось благополучно вывезти В. И. Шеймова, его жену и их пятилетнюю дочь прямо из Москвы. Семью Шеймовых тайно переправили в здание посольства США, Шеймова загримировали, переодели в форму пилота и доставили на аэродром как члена экипажа. Сюда же к самолёту подвезли и небольшой посольский контейнер, который досмотру не подлежал, в котором находились жена и дочь Шеймова.

Сведениями Шеймова американцы воспользовались уже через две недели. Под Москвой было установлено устройство для перехвата закрытой информации, которую передавали по кабелю связи. Пять лет переписка с зарубежными резидентурами КГБ шла фактически открытым текстом. Только в 1985 году устройство было обнаружено и обезврежено.

Долгое время считалось, что семья Шеймовых пропала без вести, став жертвой нераскрытого преступления (см. убийство на «Ждановской»). Информация о том, что они могут находиться в США, просочилась в КГБ лишь в 1985 году, а достоверное подтверждение этого факта Москва получила лишь в 1988 году благодаря информации, полученной от сотрудничавшего с КГБ сотрудника ФБР США Роберта Ханссена (). Информация о Шеймове в печати США стала появляться лишь после 1990 года. Операцию по вывозу Шеймова и его семьи из СССР подготовил сотрудник ЦРУ Дэвид Ролф (), в дальнейшем возглавивший работу ЦРУ в посольстве США в Москве.

Иск к ЦРУ 
В 2000 году В. И. Шеймов обратился с беспрецедентным судебным иском к ЦРУ в связи с тем, что сумма его вознаграждения, обещанная ему во время вербовки в размере одного миллиона американских долларов, так и не была ему никогда выплачена. По его словам, вознаграждение выплачивалось ему частями и суммарно не превысило 200 тысяч. В то же время он в течение долгого времени получал бесплатный дом для проживания своей семьи, автомашину и оплачиваемое обучение для себя и своей семьи. Шеймов выиграл судебный процесс, сумма полученного им в результате вознаграждения не была разглашена.

Работа на АНБ США 
В течение последующих после побега 15 лет (1980 - 1995)  Виктор Шеймов сотрудничал с Агентством национальной безопасности США.

В 1999 году совместно с бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси () и бывшим резидентом ЦРУ в Москве Дэвидом Ролфом организовали совместную компанию "", специализирующуюся на технических вопросах безопасности передачи информации.

Скончался 18 октября 2019 года в своём доме в штате Виргиния.

Примечания

Литература 
 Лемехов О. И., Прохоров Д. П. Перебежчики. Заочно расстреляны. — М.: Вече; АРИА-АиФ, 2001. — (Особый архив) — 464 с. — ISBN 5-7838-0838-5
 Victor Sheymov. Tower of secrets : A real life spy thriller. — Annapolis (Md.) : Naval inst. press, Cop. 1993. — XIII, 420 с.; 24 см; ISBN 1-55750-764-3 (alk. paper).

Ссылки 
 Бывшие майор КГБ и директор ЦРУ спасают мир от хакеров // Лента. Ру, май 2001
 Станислав Лекарев. Эксфильтрация шифровальщика Андропова // «Аргументы Недели» № 21(55) от 24.05.2007
 Ненавидел систему: в США умер перебежчик из КГБ // Газета.Ru, 6.12.2019
 Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. «Мне промывали мозги с самого детства» // Лента. Ру, 10 декабря 2019

Выпускники МГТУ
Выпускники Университета Эмори
Выпускники Школы бизнеса Университета Эмори
Сотрудники КГБ СССР
Советские перебежчики
Источники разведки США